

Titres 

 Le Bouc émissaire (1854-1856), tableau de William Holman Hunt ;
 Le Bouc émissaire (1912), film américain d'Otis Thayer ;
 Le Bouc émissaire (1957) roman de Daphne du Maurier ;
 Le Bouc émissaire (1959), film britannique de Robert Hamer ;
 Le Bouc émissaire (1982), essai de René Girard.

Autres 
 Bouc émissaire, personne (physique ou morale) choisie pour endosser personnellement une accusation à l'égard d'un groupe ;
 bouc émissaire, individu désigné par un groupe comme devant endosser un comportement social que ce groupe souhaite évacuer.